Alina Stiegler ist der Name folgender Personen:

* Alina Stiegler (Moderatorin) (* 1985), deutsche Fernsehmoderatorin
 Alina Stiegler (Schauspielerin) (* 1993), deutsche Schauspielerin